Bawełna (Gossypium) – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych
 Bawełna – włókno
 Bawełna – powieść  Wincentego Kosiakiewicza